

Astronomia 
 M52 – oggetto del Catalogo di Messier

Aviazione 
 M52 – semovente d'artiglieria
 Macchi M.52 – idrovolante da corsa italiano
 Miles M.52 – progetto di aeroplano sperimentale britannico

Trasporti 
 M52 – autostrada Novosibirsk-Mongolia